— японский актёр, певец и модель. Находится в агентстве Stardust Promotion. Он является лидером группы Dish.

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 
 Takumi Kitamura at wiki informer

Актёры Японии
Родившиеся в 1997 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 ноября